Canon EOS 500D, spiegelreflexcamera van Canon
 MD Helicopters MD 500, Amerikaans helikoptertype, ook wel bekend als Hughes 500D
 McDonnell Douglas MD 500 Defender, een militaire versie hiervan